Budke ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Budke (1900–1994), deutscher Politiker (CDU)
 Gudula Budke (* 1926), deutsche Schriftstellerin und Lyrikerin
 Kurt Budke (1961–2011), US-amerikanischer Basketballtrainer
 Petra Budke (* 1958), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Ricarda Budke (* 1999), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)

Siehe auch:
 Butke